Higginsville peut faire référence aux endroits suivants :
 Higginsville (Missouri)
 Higginsville (Nouvelle-Écosse)
 Higginsville (Australie-Occidentale)

Homonymie de toponyme